Эль-Касар-де-Эскалона () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 40 км². Население — 2225 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо